Marcos Sebastián Aguirre (Arroyito, 30 de março de 1984) é um futebolista argentino que joga atualmente no Instituto da Argentina.

Títulos
Lanús
 Campeonato Argentino: (2007-Apertura)

Nacional
 Campeonato Uruguaio:(2012)

Referências 

Futebolistas da Argentina
Nascidos em 1984